

Вест-Мілтон — селище, штат Огайо
 Вест-Мілтон — переписна місцевість, штат Пенсільванія